Бланка Лусија има више значења:

 Бланка Лусија (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Бланка Лусија (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику